

Sigle 
 Berezin UBS (Universalnyj Berezina Sinkhronnyj) – Berezin universale sincrona, nelle sigle impiegate dalla V-VS
 Université de Bretagne-Sud  – università francese
 United Bible Societies

Codici 
 UBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Columbus-Lowndes County di Columbus, Mississippi (Stati Uniti d'America)

Economia 
 UBS  – banca svizzera